Gorizia (Гориция) — тяжелый крейсер Королевского Итальянского флота типа Зара.

Заложен на верфи «Cantieri Odero Terni-Orlando» в Ливорно 17 марта 1930 года, спущен на воду 28 декабря 1930 года, вступил в строй 20 декабря 1931 года.

10 апреля 1943 года тяжело поврежден американскими бомбардировщиками в Ла Маддалене, Сардиния, 8 сентября 1943 года из-за угрозы захвата Германией затоплен экипажем в Специи, где находился на ремонте. Поднят Германией, 26 июня 1944 потоплен в Специи итальянскими подводными диверсантами на человеко-торпедах «Chariots», поднят и в 1947 разобран на металл. .

Ссылки 
 Патянин С. [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2006_02/index.htm Тяжёлые крейсера типа «Зара»]
 С. Б. Трубицын [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Ital_TCr/index.htm Тяжелые крейсера Италии 1927—1945 гг]

Тяжёлые крейсера типа «Зара»
Военные корабли и суда Orlando